Coloma est un prénom espagnol souvent utilisé comme toponyme :

Localités américaines 
 Coloma (Californie)
 Coloma (Michigan)
 Coloma (village du Wisconsin)
 Coloma (ville du Wisconsin)
 Coloma Charter Township, dans le Michigan

Personnalités 
 Maison noble espagnole, dont les seigneurs de Bornem. 
 Carlos Coloma (1573-1637), un écrivain espagnol. 
 Carlos Coloma (né en 1981), un coureur cycliste espagnol. 
 Joelita Coloma (née en 2003), une haltérophile seychelloise.
 Marcus Coloma, acteur américain né en 1978.

Divers 
 Coloma, un groupe de musique allemand. 
 Coloma, une liqueur de café colombienne.
 Château Coloma, château du Brabant flamand en Belgique.
 Château Coloma,  de Charles-Vital-Alexandre Coloma, (1718-1758).

Notes et références

Voir aussi 
 Santa Coloma de Gramenet, une ville d'Espagne

Homonymie de localités aux États-Unis